Ми́р в Буше́ (, также известный как Бушевский трактат (Traktat w Buszy) Мир у Ярузи) — мирный договор, заключённый между великим коронным гетманом Польско-литовской республики Станиславом Жолкевским и османским военным начальником Искендер-пашой, 23 сентября 1617 года, в подольском Буше (сегодня — село в Украине, Ямпольский район, Винницкая область).

Предыстория 
Когда польско-литовско и османское войско встретились, они решили вести переговоры, а не воевать. В этом мирном договоре Станислав Жолкевский соглашалась уступить город-крепость Хотин, чтобы османы с крымчаками прекратили вмешательство в дела Молдаского княжества.

Условия 
По договору, от 1617 года, заявлялось, что Польско-литовская республика не будет вмешиваться во внутренние дела вассалов Османской империи в Трансильвании, Молдавии и Валахии. В свою очередь, Османская империя обещала остановить крымско-перекопские татарские набеги. Османская империя также имела право вмешиваться в дела Трансильвании, Молдавского княжества и Валахии и выбирать правителей этих регионов.

Последствия 
Договор был нарушен обеими сторонами, так как казаки и крымские и перекопские татары продолжали набеги. Это привело к новой войне, но статус-кво был подтверждён в период после войны Речи Посполитой и Османской империи 1620—1621 годов по Хотинскому договору.

Примечания

Литература 
 Busza w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. I: Aa – Dereneczna. Warszawa 1880.

Мирные договоры XVII века
Международные договоры Османской империи
Международные договоры Речи Посполитой
1617 год
Договоры по алфавиту